Flad ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Flad (1812–1890), deutscher Maler, Zeichner, Radierer, Aquarellist und Lithograph
 Egon Flad (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Flad (1869–1947), Reichsgerichtsrat
 Friedrich von Flad (1770–1846), königlich bayerischer Generalmajor und Militärjurist
 Georg Flad (1853–1913), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Johann Martin Flad (1831–1915), deutscher Missionar
 Luc Flad (1935–2012), niederländischer Fußballspieler
 Otto Heinrich Flad (1830–1878), badischer Oberamtmann 
 Philipp Flad (1800–1869), badischer Beamter
 Philipp Wilhelm Ludwig Flad (1712–1786), kurpfälzischer Regierungsrat und Historiker 

Siehe auch:
 Fladt
 Flat
 Flatt
 Flath
 Vlad